Football Club Tertons é um clube de futebol butanês com sede em Thimbu. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Títulos 
 Campeonato Butanês: 1 (2015)

 Liga Nacional: 1 (2015)

Ligações externas 

 

Clubes de futebol do Butão